Gruler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gruler (* 1955), deutsch-amerikanischer Taekwondo-Großmeister
 Walter Gruler (1951–2022), deutscher Fußballspieler